Ротмистров — русская фамилия.

Известные носители 
 Ротмистров, Владимир Григорьевич (1866—1941) — российский агроном-исследователь, академик ВАСХНИЛ.
 Ротмистров, Павел Алексеевич (1901—1982) — советский военный деятель, Главный маршал бронетанковых войск.